Жан-Франсуа Нтутум Эман (род. 6 октября 1939 года) — габонский политический деятель, премьер-министр Габона с 23 января 1999 года по 20 января 2006 года. Эман принадлежит народу Фанг.

20 января 2006 года Жан Эйег Ндонг сменил его на посту премьер-министра.

Ссылки 
 http://articles.gourt.com/en/Jean-Fran%C3%A7ois%20Ntoutoume%20Emane

Персоналии по алфавиту
Мэры Либревиля
Премьер-министры Габона
Родившиеся 6 октября
Родившиеся в 1939 году
Депутаты Национального собрания Габона